– malezyjska uczelnia prywatna w mieście Subang Jaya (stan Selangor). Została założona w 1969 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona uczelni 

Taylor’s